Донгкинь () — вьетнамский топоним:
 Донгкинь — одно из прежних названий Ханоя, столицы Вьетнама.
 Донгкинь — квартал в городе Лангшон, провинция Лангшон.